Конторович — еврейская фамилия, происходит от слова «кантор» (синагогальный певец).

Известные носители:
 Конторович, Александр Сергеевич (род. 1957) — российский писатель-фантаст.
 Конторович, Алексей Эмильевич (род. 1934) — советский и российский геолог и геохимик нефти и газа.
 Конторович, Владимир Алексеевич (род. 1962) — российский геолог, член-корреспондент РАН, сын А. Э. Конторовича.
 Конторович, Лев Зиновьевич (род. 1947) — советский и российский хоровой дирижёр, Народный артист РФ, Заслуженный деятель искусств.
 Конторович, Пётр Григорьевич (1905—1968) — советский математик, профессор.

См. также 
 Канторович